Die Spielzeit 2011/12 ist die 65. reguläre Austragung der zweitklassigen Schweizer National League B.

Teilnehmer 
Die NLB 2011/12 wird mit denselben Teams ausgetragen, die die vorangegangene Saison beendet hatten. Damit gehören der zweiten Spielklasse in der Spielzeit 2011/12 folgende zehn Mannschaften an:

Vorrunde

Tabelle Hauptrunde 
Abkürzungen: S = Siege, N = Niederlagen, SnV = Siege nach Verlängerung, NnV = Niederlagen nach Verlängerung, SnP = Siege nach Penalty-Schiessen (Shootout), NnP = Siege nach Penalty-Schiessen

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte; Fett: Saisonbestwert

Play-Offs 
Seit 2007 dürfen für den Viertelfinal die vier bestklassierten Clubs der Reihe nach einen Gegner aus den Plätzen fünf bis acht der Tabelle wählen. Die Play-offs werden im Modus Best-of-Seven ausgetragen.

Turnierbaum

Weblinks 
 National League B bei nationalleague.ch

B2011
Eishockeysaison 2011/12